Julián Grajales bezeichnet:

 Julián Grajales (Chiapa de Corzo), Ort in Chiapas, Mexiko
 Julián Grajales (Copainalá), Ort in Chiapas, Mexiko
 Julián Grajales (Jiquipilas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Julián Grajales (Pantepec), Ort in Chiapas, Mexiko